Aiga bezeichnet:

 ein antikes Vorgebirge im Nordwesten Kleinasiens, heute zum Landkreis Dikili gehörend
 eine mythologische, auch Aix genannte Amme des Zeus
 eine deutsche Illustratorin, siehe Aiga Rasch